Il singolare del torneo di tennis Belgaum Challenger 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Jurij Ščukin che ha battuto in finale Dieter Kindlmann 6-3, 6-2.

Teste di serie

 Danai Udomchoke (secondo turno)
 Wang Yeu-tzuoo (primo turno)
 Michal Mertiňák (primo turno)
 Rik De Voest (semifinali)

 Philipp Kohlschreiber (primo turno)
 Guillermo García López (primo turno)
 Vadim Kucenko (quarti di finale)
 Marcello Craca (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Belgaum Challenger 2003